Хаким Хашимов (; 23 марта 1915 — ?) — советский, узбекский педагог. Народный учитель СССР (1991).

Биография 
В 1939 году окончил Ташкентский педагогический институт. 

С 1936 года работал литературным работником, ответственным секретарем «Учительской газеты».

С 1947 года преподавал родной язык и литературу в школе №22 имени М. Уйгура Сабир-Рахимовского (ныне Алмазарского) района Ташкента, с 1948 по 2001 год — директор школы. 

Узбекским телевидением о педагоге снят документальный фильм «Смысл жизни».

Награды и звания 
 Заслуженный учитель Узбекистана (1959)
 Народный учитель СССР (1991)
 Орден Ленина (1960)
 Медаль «Шухрат» (1994)

Ссылки 
 Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi
 Хашимов 

Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами